Alma – polska sieć delikatesów
 Alma – imię żeńskie
 Alma – imię męskie
 Alma – fińska piosenkarka electropopowa
 Alma – francuska piosenkarka popowa
 Alma – bułgarska piosenkarka popowa
 Alma Wade – postać z gry F.E.A.R.
 Alma – rzeka na Krymie
 Bitwa nad Almą – bitwa wojny krymskiej (20 września 1854)
 Pont de l’Alma – most w Paryżu, nazwany dla upamiętnienia bitwy nad Almą
 Alma – obiekt badań kryptozoologów
 ALMA – obserwatorium radioastronomiczne Atacama Large Millimeter Array

Miejscowości 
 Alma – moszaw w Izraelu
 Alma – miasto w Kanadzie, w prowincji Quebec
 Alma – miejscowość w Syrii

Miejscowości w USA 
 Alma – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Alma – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Park
 Alma – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Bacon
 Alma – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Alma – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Alma – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Gratiot
 Alma – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Alma – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Alma – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Alma – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Ellis
 Alma – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Alma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Alma – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Gminy w USA 
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Crawford
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Marion
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Wabaunsee
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Marshall
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Harlan
 Alma (ang. Alma Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Allegany
 Alma (ang. Alma Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier
 Alma (ang. Alma Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Buffalo
 Alma (ang. Alma Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson

Zobacz też 
 Lawrence Alma-Tadema (1836-1912), holenderski malarz